Pitfall (engl. für Falle/Fallgrube) steht für:
 Pitfall (Band), Metalcore-Band
 Pitfall!, Computerspiel aus dem Jahr 1982
 Pitfall (1948), US-amerikanischer Spielfilm von 1948